Abbazia di San Vincenzo al Volturno – importante abbazia del Molise
 San Vincenzo al Volturno  – centro abitato del Molise, ora accorpato al comune di Castel San Vincenzo